Серафим — чоловіче ім'я (поширене також як монаше).

 Серафим Саровський (Прохір Мошнин, * 19 липня 1758, Курськ — † 2 січня 1833) — один з найшанованіших православних святих, чудотворець;
 Серафим Вирицький (у світі Василь Миколайович Муравьйов, * 31 березня, 1866, с. Вахромєєво, Арефінської волості, Рибінського повіту, Російська імперія — † 1949) — російський православний святий, чудотворець та монах старець;
 Серафим II (Анін) — патріарх Константинопольський у 1757—1761 роках;
 Серафим (Бонь) — (нар. 1959) — єпископ грецької старостильної Істинно-православної церкви (Синод Кирика); митрополит Київський і всієї Русі (з 2008).
 Серафим (Гачковський) (* 1925 — † 1982) — архієрей РПЦ;
 Серафим (Голубятніков) (* 1856 — † 1921) — архієрей РПЦ;
 Серафим (Дем'янів) (* 1953) — архієрей РПЦ (УПЦ МП);
 Серафим (Загоровський) (* 1872 — † 1943) — ієромонах, преподобноісповідник, місцевошанований святий УПЦ (МП);
 Серафим (Залізницький) (* 1953) — архієрей РПЦ (УПЦ МП);
 Серафим (Зборовський) (* 1895 — † 1937) —— архієрей РПЦ, єпископ, жертва сталінського терору;
 Серафим (Лук'янов) (* 1979 — † 1959) — архієрей РПЦ, в різний час знаходився у клірі православної Церкви Фінляндії та РПЦЗ;
 Серафим (Мещеряков) (* 1860 — † 1933) — архієрей РПЦ, митрополит, жертва сталінського терору;
 Серафим (Роуз) (* 1934 — † 1982) — священнослужитель Російської православної церкви за кордоном, ієромонах, духовний письменник;
 Серафим (Самойлович) (* 1881 — † 1937) — релігійний діяч Російської імперії та СССР, місіонер на Алясці, один із лідерів руху «йосифлян», архієпископ Углицький, вікарій Ярославської єпархії РПЦ МП, місцеблюститель РПЦ (1927—1928);
 Серафим (Соболєв) (* 1881 — † 1950) — російський і болгарський релігійний діяч, монархіст, учасник Карловацького церковного розколу, канонізований РПЦ;
 Серафим (Тихонов) (* 1935 — † 2000) — архієрей РПЦ;
 Серафим (Чичаґов) (* 1856 — † 1937) — архієрей РПЦ, митрополит, жертва сталінського терору, новомученик;
 Серафим (Шарапов) (* 1878 — † 1959) — архієрей РПЦ;
 Серафим — янгол.

Див. також 
 Серафім